intellectueel (persoon) - iemand met verstand en algemene ontwikkeling
intelligentsia - het intellectuele deel van een bevolking
intelligentie, verstand - verstandelijke vermogens
intellectueel (juridisch)

Zie ook 
intellectueel eigendom